Firefox Test Pilot era un progetto della Mozilla Foundation per provare in anteprima, quindi in versione di prova, nuove funzionalità che sarebbero potute entrare a far parte del browser web principale della fondazione, Mozilla Firefox.

Funzionamento 
Test Pilot permetteva di provare funzionalità in anteprima che sarebbero potute diventare caratteristiche incluse in Mozilla Firefox.

Proprio per questo era necessario, prima di tutto, installare l'estensione recandosi sul sito. Successivamente si aveva la possibilità di installare e provare gli esperimenti attivi.

Veniva riportato a fianco di ciascun esperimento anche se era per Firefox (Firefox experiment), per Android come app, (Android experiment), per iOS come app, (iOS experiment) o per il web (Web experiment).

Messaggio di chiusura 

È il momento di salutarsi…Dopo tre anni e più di venti esperimenti, annunciamo la chiusura permanente di ⁨Firefox Test Pilot⁩.Grazie alla tua generosa partecipazione e ai tuoi suggerimenti, abbiamo arricchito ⁨Firefox⁩ con nuove fantastiche caratteristiche come ⁨Containers⁩, ⁨Activity Stream⁩ e ⁨Firefox Screenshots⁩.Abbiamo anche realizzato nuove fantastiche app come ⁨Firefox Lockbox⁩ e ⁨Firefox Send⁩, che continuano a spingere ⁨Firefox⁩ oltre i confini di un semplice browser. Entrambi i progetti offriranno interessanti nuovi sviluppi nel 2019.Altri esperimenti come ⁨Firefox Color⁩, ⁨Side View⁩, ⁨Firefox Notes⁩, ⁨Price Wise⁩ e ⁨Email Tabs⁩ rimarranno disponibili per la comunità ⁨Firefox⁩. Se hai installato questi esperimenti, puoi continuare a utilizzarli.Questo articolo sul nostro blog fornisce informazioni più dettagliate sul perché ⁨Firefox Test Pilot⁩ sta per essere abbandonato e cosa ci riserverà in futuro.Grazie mille per aver volato con noi,Il team di Test Pilot

Esperimenti 
Alcuni esperimenti erano entrati già a far parte della versione ufficiale del browser, altri erano stati abbandonati, altri erano ancora in fase di test:

 Firefox Notes, attivo ed è un esperimento per Firefox e per Android: permette di prendere appunti direttamente dal web browser e di sincronizzarli grazie al sistema Firefox Accounts. Il progetto continua lo sviluppo anche dopo la chiusura ufficiale di Firefox Test Pilot.
 Firefox Lockbox, attivo ed è un esperimento solo per iOS: permette di tenere sottocontrollo le proprie password, salvate in Firefox e sincronizzate con Firefox Accounts, direttamente in un'app. Il progetto continua lo sviluppo anche dopo la chiusura ufficiale di Firefox Test Pilot.
 Advance, non più attivo ed era un esperimento solo per Firefox: permetteva di ottenere notizie correlate a ciò che visitiamo. In collaborazione con Laserlike.
 Color, attivo ed è un esperimento per Firefox e per il Web: permette di personalizzare l'Interfaccia grafica del browser cambiandone i colori a proprio piacimento
 Side View, attivo ed è disponibile solo per Firefox: permette di aggiungere una pagina web nella barra laterale e di interagire con essa mentre si eseguono altre operazioni nella scheda di navigazione principale
 Firefox Send, attivo ed è un esperimento per Web: permette di caricare qualunque file sul web, grande massimo 1GB, criptato, per massimo 24 ore e che dopo un numero di download da specificare (massimo 20 download) si autodistrugge. Può essere impostata anche una password per poterlo scaricare. Il progetto continua lo sviluppo anche dopo la chiusura ufficiale di Firefox Test Pilot.
 Voice Fill, non più attivo
 Pulse, non più attivo
 Page shot, non più attivoma integrato nella versione definitiva di Firefox
 Snooze Tabs, non più attivo
 Tracking protection, non più attivo ma integrato nella versione definitiva di Firefox
 Containers, non più attivo ma integrato nella versione definitiva di Firefox
 Min Vid, non più attivo
 Activity Stream, non più attivo
 No More 404s, non più attivo ma integrato nella versione definitiva di Firefox
 Tab Central, non più attivo
 Universal Search, non più attivo ma integrato nella versione definitiva di Firefox

Collegamenti esterni 
 

Mozilla Firefox